Wimbledon-mesterskaberne 1998 var en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på græsbaner i perioden 22. juni - 5. juli 1998 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Det var den 112. udgave af mesterskabet og den tredje grand slam-turnering i 1998. Kvalifikationen spilledes den 15. - 18. juni 1998 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 1998 androg £ 7.207.590, hvilket var en stigning på ??? % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Derudover var der afsat £ ????? til per diem-udbetalinger, idet spillerne modtog £ 140 om dagen til dækning af udgifter til transport og logi.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon

Noter 

 
WTA Tour 1998
ATP Tour 1998